Les Jeux’ridiques () sont un événement annuel qui rassemble environ 700 étudiants d’une vingtaine de facultés de droit au Canada. Comparable aux Jeux du Commerce, aux Jeux de la communication et aux Jeux de Génie, ce rassemblement qui s'étend habituellement sur cinq jours est organisé par une université différente. Les Jeux’ridiques sont principalement des compétitions sportives (plus de douze sports), mais ce sont également des compétitions sociales, académiques (concours de plaidoirie) et artistiques (spectacles). Cet événement gagne continuellement en popularité auprès des futurs juristes canadiens.

Histoire 
Les Jeux’ridiques sont lancés dans les années 1980 en tant que tournoi de hockey amical entre quelques facultés de droit. L’idée de cette compétition vient de Loudon Owen, un associé de l’un des cabinets prédécesseur de . Depuis les années 1980, l’événement s’est construit une forte réputation et a gagné en notoriété en regroupant une communauté d'universités fidèles et en passant d’un simple tournoi de hockey à une grande compétition incluant de nombreux sports et plusieurs activités sociales et académiques.

Universités

Alberta 
 Université d'Alberta
 Université de Calgary

Colombie-Britannique 
 Université de Colombie-Britannique ()
 Université Thompson-Rivers
 Université de Victoria ()

Manitoba 
 Université du Manitoba ()

Nouveau-Brunswick 
 Université de Moncton
 Université du Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse 
 Université Dalhousie ()

Ontario 
 Université de Lakehead ()
 Université d'Ottawa
 Université Queen's
 Université métropolitaine de Toronto ()
 Université de Toronto
 Université de Western Ontario
 Université de Windsor
 Université York (Osgoode Hall Law School)

Québec 
 Université Laval
 Université McGill
 Université de Montréal
 Université du Québec à Montréal
 Université de Sherbrooke

Saskatchewan 
 Université de la Saskatchewan

Universités hôtes et universités gagnantes

Disciplines

Sportives 
Les sports occupent une place importante dans les Jeux'ridiques. Chaque année, une quinzaine de sports sont proposés aux participants. Voici certains sports qui ont déjà été présentés dans l'événement : badminton, basketball, cheerleading, dodgeball, flag football, handball, hockey balle, hockey sur glace, kickball, kin-ball, natation synchronisée,ping-pong, quidditch, soccer, squash, ultimate frisbee, volleyball et waterpolo.

Artistique 
Chaque délégation doit préparer et présenter un spectacle () d'une durée de 5 minutes qui suit un thème choisi. La créativité et le talent sont évalués par un groupe de juges pour couronner l'université qui a créé la chorégraphie la plus originale et divertissante. De plus, les facultés de droit sont invitées à produire une vidéo de délégation qui est aussi évaluée par des juges.

Académique 
Un concours de plaidoirie se tient également à chaque année dans le but de déterminer quelle université possède les meilleurs plaideurs. Des groupes de 2 étudiants par faculté de droit rivalisent entre eux devant des juges afin de mesurer leurs compétences en plaidoirie.

Sociales 
L'événement comporte parfois un volet social en proposant des compétitions plus amicales () qui renforcent l'esprit de fraternité entre les différentes universités. Un prix, , peut être remis à la faculté de droit qui a offert les meilleures performances lors des divers défis et compétitions. Voici quelques activités auxquelles les délégations ont pu prendre part au cours des dernières éditions : chasse au trésor, compétition du mangeur le plus rapide, course à relais, jenga, jeu du mur, jeu de sumo, quiz, rallye des bars, rallye photo, taureau mécanique, tir à la corde et Twister.

Notes et références 

Événement sportif au Canada
Vie étudiante au Canada
Droit au Canada
Sport universitaire au Canada